«Егор и Опиздене́вшие» — советский и российский психоделический рок-проект. Лидер проекта — Егор Летов, известный своим творчеством в группе «Гражданская оборона». Записи в рамках проекта «Егор и Опизденевшие» производились преимущественно в 1990—1993 годах.

Описание 
В песнях, входящих в альбомы 1990—1993 годов, нашли своё отражение переживания Летова от практик расширения сознания, экспериментов в области магии, походов по уральским лесам, употребления психоактивных веществ и стимуляторов, перенесённого энцефалита, смерти Янки Дягилевой, распада СССР.

Композиции проекта «Егор и Опизденевшие» характеризуются как психоделические. Заметно влияние американского гаражного рока и психоделии 60-х, которые совмещаются с музыкальными идеями постпанка; помимо этого, местами присутствуют элементы характерного для прежнего творчества «Гражданской Обороны» нойз-рока; также, в особенности на альбоме «Прыг-скок», встречается фолк-рок и его ответвление, психоделический фолк. Звучание проекта достаточно самобытно и совмещает множество стилей разных эпох и музыкальных экспериментов, однако основой всё же являются психоделический рок 60-х годов и постпанк 80-х, от которых отталкивался Егор Летов.

Название 
По словам Летова, нецензурное название было дано коллективу для того, чтобы максимально затруднить упоминание его творчества в СМИ и тем самым обезопаситься от конъюнктурности. Последний альбом группы, «Психоделия Tomorrow», был записан с названием группы просто «Опизденевшие».

История 
Проект «Егор и Опизденевшие» возник в 1990 году после временного прекращения существования группы «Гражданская оборона» (после концерта в Таллине 13 апреля 1990 года) и схож с ней по составу.

Возможной «предтечей» для новой группы был магнитоальбом «Хроника пикирующего бомбардировщика» другого летовского проекта «Коммунизм», записанный в конце 1989 года и выпущенный в начале 1990 года, после чего проект прекратил существование. Альбом был переполнен психоделическими и фолковыми мотивами, а песни из данного альбома впоследствии вошли в альбомы «Опизденевших».

В период записи альбомов «Егора и опизденевших» участники группы не давали никаких интервью и отказывались от предложений концертов.

Первый альбом, «Прыг-Скок», был записан в мае-июле 1990 года. В записи альбома, помимо Летова, участвовали Константин Рябинов (Кузя Уо) (указан на обложке альбома, но в записи не участвовал), Игорь Жевтун (Джефф) и Юлия Шерстобитова.

Альбом «Сто Лет Одиночества» записывался Летовым с января 1991 по июнь 1992 года при участии Константина Рябинова, Анны Волковой, Игоря Жевтуна, Александра Рожкова.

В 1993 году был записан почти целиком инструментальный (за исключением нескольких композиций на тексты Рожкова) альбом «Психоделия Tomorrow», официально выпущенный значительно позже. Один из номеров, вошедших в окончательную версию, датирован 1999 годом.

В 2005 году началось переиздание альбомов, ранее выпущенных в рамках этого проекта.

Последний альбом «Гражданской обороны», «Зачем снятся сны», изначально планировался как альбом проекта «Егор и Опизденевшие». Впоследствии Летов отказался от этой идеи, однако в конечном счёте на обложке диджипака присутствуют оба названия.

Дискография 
 1990 «Прыг-скок: детские песенки» (переиздан в 2005 году с бонус-треками)
 1993 «Сто лет одиночества» (переиздан в 2005 году)
 2002 «Психоделия Tomorrow» (издан ограниченным тиражом)

Примечания

См. также 
 Гражданская оборона
 Коммунизм

Ссылки 
 Егор и Опизденевшие — Прыг-Скок (1990, переиздание 2005)
 Егор и Опизденевшие — Сто Лет Одиночества (1993, переиздание 2005) 
 Опизденевшие — Психоделия Tomorrow
 «Егор и Опизденевшие» на портале zvuki.ru
 
 

Группы психоделического рока
Группы гаражного рока
Проекты Егора Летова
Рок-группы России
Рок-группы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Егор и Опизденевшие